Knowsley bezeichnet:

 Knowsley (Merseyside), ein Dorf in England
 Knowsley (Victoria), eine Ortschaft in Australien
 Knowsley (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Metropolitan Borough of Knowsley, eine britische Verwaltungseinheit